Stardust («стардаст», от , букв. «звёздная пыль»):

 «Звёздная пыль» () — роман Нила Геймана в жанре фэнтези, 1998 год.
 «Звёздная пыль» () — экранизация романа Нила Геймана, США — Великобритания — Исландия, 2007 год. Режиссёр — Мэттью Вон.
 «Звёздная пыль» () — британский фильм 1974 год, режиссёра Майкла Эптеда.
 «» () — фильм режиссёра , 1940 год.
 «Звёздная пыль» (в оригинале — , «Драгоценности Тессы Кент») — роман Джудит Кранц, опубликованный в 1998 году.
 «Стардаст» — космический аппарат НАСА, предназначенный для исследования кометы 81P/Вильда.
 Stardust@home — проект «гражданской науки», призывающий волонтеров к поиску изображений кометных частиц и космической пыли, собранных космическим аппаратом «Стардаст».
  — игра для компьютера Amiga, 1993 год.
 Stardust — индийский ежемесячный журнал о кино на английском языке и хинди.
 Stardust Promotion — японское букинг-агентство.
  — французская хаус-группа, существовавшая в 1998 году.
 Star Dust — транспортный самолёт, конверсионный тяжёлый бомбардировщик Avro Lancastrian
 Stardust — студийный альбом Натали Коул, 1996 год.
 «Stardust» — популярная американская песня (автор Х. Кармайкл).
 Stardust — четвёртый микстейп шведского рэпера Yung Lean, выпущенный 8 апреля 2022 года лейблом World Affairs.

См. также 
 Роудс, Коди — американский рестлер, известный под псевдонимом Стардаст ().
 Зигги Стардаст () — персонаж, придуманный Дэвидом Боуи, центральная фигура его альбома .
 Starlight — видимое излучение, испускаемое звездами, отличными от Солнца.